Nøvling har flere betydninger:
 Nøvling (Herning Kommune) – en bebyggelse i Nøvling Sogn, Herning Kommune
 Nøvling (Aalborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Nøvling Sogn, Aalborg Kommune